El nombre Francesco puede hacer referencia a:

 Francesco (1989), película dirigida por Liliana Cavani;
 Francesco (2002), película  (TV) dirigida por Michele Soavi;
 Francesco (2014), película (TV) dirigida por Liliana Cavani.

it:Francisca
pt:Francisca